mændenes judo – over 100 kg under Sommer-OL 2012 i London fandt sted den 3. august på ExCeL London.

Resultater

Finaler

Omkampe

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4 

100 kg mænd